Кесквере — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кесквере () — село у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа.
 Кесквере () — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Мартна) повіту Ляенемаа.
 Кесквере () — село у волості Пєйде повіту Сааремаа.